Штрак () — німецьке прізвище.

 Генріх Штрак  (;  6 липня 1805, Бюккебурґ —  13 липня 1880, Берлін) — німецький архітектор. 
 Герхард Штрак (;  1 вересня 1955, Керпен —  21 травня 2020) — німецький футболіст.
 Ґюнтер Штрак (;  4 червня 1929, Дармштадт, Німеччина —  18 січня 1999, Мюнхштайнах, Німеччина) — німецький актор кіно, театру та телебачення.
 Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, або Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (нім. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, дівоче прізвище Ян (нім. Jahn); нар. 10 березня 1958, Дюссельдорф) — німецька політична діячка, доктор філософії.
Німецькі прізвища